Яніс Шмедіньш  (;  30 липня 1987) — латвійський пляжний волейболіст, олімпійський медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Джерела

Примітки 

латвійські пляжні_волейболісти
Пляжні волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2012
Пляжні волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2016
Латвійські бронзові олімпійські медалісти
Волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2012
Волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2016
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2012